Samaniego steht für:

 Samaniego (Álava), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Álava
 Samaniego (Kolumbien), eine Gemeinde im kolumbianischen Departamento de Nariño  

Samaniego ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Enrique Samaniego López (* 1973), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Mexiko-Stadt
 Félix María Samaniego (1745–1801), spanischer Dichter
 Manuel Samaniego Barriga (1930–2005), mexikanischer Bischof
 Mauricio Montalvo Samaniego (* 1961), ecuadorianischer Rechtsanwalt und Diplomat 
 Ramón Gil Samaniego (1899–1968), mexikanisch-US-amerikanischer Schauspieler, siehe Ramón Novarro
 Santiago Samaniego (* 1974), panamaischer Boxer im Halbmittelgewicht